Vereinigung der Freunde antiker Kunst bezeichnet

 Vereinigung der Freunde antiker Kunst (Schweiz), Schweizer Verein
 Freunde der Antike auf der Museumsinsel Berlin, Name eines Vorgängervereins